Benetton B194 je Benettonov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1994, ko so z njim dirkali Michael Schumacher, J.J. Lehto, Jos Verstappen in Johnny Herbert. B194 je eden najuspešnejših Benettonovih dirkalnikov, saj je Michael Schumacher z njim na štirinajstih dirkah osvojil osem zmag in dve drugi mesti, s čimer je s točko prednosti osvojil dirkaški naslov, Verstappen pa je osvojil še dve tretji mesti, tako da je Benetton sezono končal na drugem mestu v konstruktorskem prvenstvu. Ob tem je Schumacher zmagal še na Veliki nagradi Belgije, toda zaradi preveč obrabljene deske pod dirkalnikom je bil diskvalificiran, dobil pa je še prepoved nastopa na naslednjih dveh dirkah. Diskvalificiran je bil tudi na Veliki nagradi Velike Britanije, ker po prehitevanju Damona Hilla v krogu za ogrevanje po naročilu šefa moštva Flavia Briatoreja ni zapeljal na kazenski postanek.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

B194
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1994